Výška označuje obvykle vertikální vzdálenost dvou bodů, tj. nad určitou úrovní (vzhůru). Vzdálenost pod danou úrovní (dolů) bývá označována jako hloubka. Společně s délkou a šířkou slouží k určení rozměrů v trojrozměrném prostoru. Fyzikální veličina, která slouží k určení výšky, se označuje jako délka.

 výška (astronomie) – výška nebeského objektu nad horizontem, obvykle měřená v úhlových stupních
 nadmořská výška
 výška (geometrie) je kolmice z vrcholu na protější stranu nebo stěnu
 výška (letectví)
 světlá výška
 kohoutková výška
 výška tónu
 skok do výšky
jiný význam
 Výška (Šumava) – vrchol Šumavských plání (1117 m n. m.) nedaleko osady Zadov
 Výška – místní název ve Zhoři v okrese Písek
 vysoká škola

Podobné názvy 
 Vejška
 Výškov
 Vyškov

Externí odkazy